Maryna Ołeksandriwna Lisohor z d. Małec (ukr. Марина Oлександрiвна Лисогор z d. Малец; ur. 11 maja 1983 w Czernihowie) – ukraińska biegaczka narciarska, olimpijka. Nigdy nie udało jej się zdobyć punktów Pucharu Świata pomimo pięciu startów w sprintach w tym cyklu.

Startowała na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006 w Turynie oraz Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 w Soczi. Była jedną z siedmiu sportowców, u których stwierdzono wtedy doping.

Wyniki

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Zimowa Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie 
Jak dotąd Lisohor nie stała na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2009/2010

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na stronie FISu
 Sylwetka na Sochi2014.com

Ludzie urodzeni w Czernihowie
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2009
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Ukraińscy biegacze narciarscy
Ukraińscy olimpijczycy
Urodzeni w 1983